Kerr se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Robert Kerr
 John Foxton Ross Kerr
 Lesley Ruth Kerr
 Robert Kerr